Водяно́е либо гораздо реже Во́дяное (украинизм) — название населённых пунктов:

Россия 
 Водяное — хутор в Чернянском районе Белгородской области.
 Водяное — хутор в Россошанском районе Воронежской области.
 Водяное — деревня в Курском районе Курской области.
 Водяное — деревня в Исилькульском районе Омской области.

Украина 
 Днепропетровская область
 Водяное — село в Верхнеднепровском районе.
 Водяное — село в Криворожском районе.
 Водяное — село в Криничанском районе.
 Водяное — село в Магдалиновском районе.
 Водяное — село в Никопольском районе.
 Водяное — село в Петропавловском районе.
 Водяное — село в Покровском районе.
 Водяное — село в Синельниковском районе.
 Водяное — село в Солонянском районе.
 Водяное — село в Софиевском районе.
 Водяное — село в Широковском районе.
 Водяное — село в Юрьевском районе.

 Донецкая область
 Водяное — село в Волновахском районе.
 Водяное — посёлок в Никольском районе.
 Водяное — посёлок в Марьинском районе.
 Водяное — село в Ясиноватском районе.

 Запорожская область
 Водяное — село в Запорожском районе.
 Водяное — село в Каменско-Днепровском районе.

 Кировоградская область
 Водяное — село в входит в Знаменский городской совет.
 Водяное — село в Добровеличковском районе.
 Водяное — село в Компанеевском районе.
 Водяное — село в Новоукраинском районе.
 Водяное — село в Петровском районе.

Львовская область

 Водяное — с 1946 по 1990 год название села Зимна Вода в Пустомытовском районе.

Николаевская область

 Водяное — село в Еланецкий район.

 Одесская область
 Водяное — село в Великомихайловском районе.

 Полтавская область
 Водяное — село в Чутовском районе.

 Харьковская область
 Водяное (большое) — село в Близнюковском районе.
 Водяное (малое) — село в Близнюковском районе.
 Водяное — село в Великобурлукском районе.
 Водяное — село в Двуречанском районе.
 Водяное — село в Змиёвском районе.
 Водяное — посёлок в Краснокутском районе.
 Водяное — село в Первомайский район, ликвидировано.

 Черкасская область
 Водяное — село в Шполянском районе.

См. также 
 Водяное Второе
 Водное